Jilcimar Gonçalves Machado "Cimar" (Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1992) é um futebolista brasileiro que atua na posição de meia e atacante. Atualmente está Sem Clube.

Carreira
Jilcimar Gonçalves Machado "Cimar" , foi descoberto por um dos massagistas do Flamengo em meados de 1998, jogando num campinho perto de casa, atuando nas divisões de base até 2000. Ele atuou também nas bases do Goytacaz, Fazenda Futebol Clube e Madureira.

Depressão e Sonho no Quase
Após sair da base do Flamengo, Cimar desistiu do futebol ficando 4 anos sem tentar seguir carreira, até viajar para a cidade de Campos com a família, onde conheceu um amigo do seu pai que o levou para o Goytacaz, onde ficou por alguns meses até vir para o Fazenda Futebol Clube, onde teve seu melhor desempenho chegando a atuar em 5 jogos na equipe principal... opitou por tentar carreira em um clube de mais nome "base do Madureira" não dando muito certo por problemas pessoais e contusões, ocasionando na falta de ritmo de jogo! Atualmente está sem Clube

Estatísticas
Até 08 de Janeiro de 2013.